Месхидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Месхидзе, Нана Арчиловна (1936—1977) — заслуженный художник Грузии, педагог.